— 29-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 5 декабря 2012 года на лейбле King Records.

Состав 
Состав из 16 девушек, исполняющий песню «Eien Pressure», а также их позиции были определёны турнире по камню-ножницам-бумаге между участницами AKB48. Турнир назывался «AKB48 29th Single Senbatsu Janken Taikai» и состоялся в Будокане в сентябре. Победителем турнира и, соответственно, центром в сингле стала Харука Симадзаки.

Этот сингл стал первым синглом AKB48, в котором Харуна Кодзима не приняла участие в стороне «А». До этого ей удавалось войти в первые 16 в соревнованиях по камню-ножницам-бумаге, а в этот раз не удалось.

Видеоклип к титульной песне был снят Эйки Такахаси. Премьера состоялась на телеканале MTV Japan.

Третьи треки в DVD-дисках, что входили в издания типов A, B и С, — видеоклипы, которые заняли, соответственно, 1, 2 и 3 места в так называемом Music Video Request, где поклонники могли голосовать, для какой песни они хотели бы, чтобы было снято музыкальное видео.

Список композиций 
Сингл был издан в 5-ти версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD), Type-C (CD+DVD), Type-D (CD+DVD) и в  (CD).

Все стихи написаны Ясуси Акимото, кроме «Eien Yori Tsuzuku You ni» (на стихи Хисаи Окады).

Type-A

Type-B

Type-C

Type-D

Театральная версия

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Профили на King Records
 Type-A
 Type-B
 Type-C
 Type-D
 Театральное издание

Синглы AKB48
Синглы 2012 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)